URJ steht für:
 Union for Reform Judaism, US-amerikanische Organisation für Liberales Judentum
 Flughafen Urai (IATA-Code), Flughafen von Urai, Autonomer Kreis der Chanten und Mansen/Jugra, Russland
 Star Air Aviation (ICAO-Code), pakistanische Fluggesellschaft

urj steht für:
 Uralische Sprachen (ISO-639-5-Code)

Abkürzung